Montefiore steht für:

 (782) Montefiore, ein Asteroid des Hauptgürtels

Montefiore ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Montefiore (1858–1938), britischer Herausgeber, Gründergestalt des britischen Reformjudentums
 Dora Montefiore (1851–1933), britisch-australische Frauenrechtlerin, Sozialistin und Autorin
 Georges Montefiore-Levi (1832–1906). britisch-belgischer Ingenieur, Metallurg, Unternehmer, Philanthrop und Mäzen

 Joseph Sebag-Montefiore (1822–1903), britischer Bankier und Politiker
 Leonard Montefiore (1889–1961), jüdischer Philanthrop
 Moses Montefiore (1784–1885), britischer Unternehmer und Philanthrop
 Santa Montefiore (* 1970),  britische Schriftstellerin
 Simon Sebag Montefiore (* 1965), britischer Historiker, Journalist und Autor